Nans (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Nans (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté